Eadred est un nom vieil-anglais porté par plusieurs individus.

 Eadred est roi d'Angleterre de 946 à 955.
  est abbé de Carlisle vers la fin du .
 Eadred est évêque de Durham vers 1040.

Homonymie de prénom